

Якимово — село, община Якимово, Монтанська область

Якимово — присілок, Йошкар-Олинський міський округ, Марій Ел
 Якимово — присілок, Чорноголовський міський округ, Московська область

Див. також 
 Акимово

ru:Якимово